Ел Криољо има више значења:

 Ел Криољо (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Криољо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Криољо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику